Borrowed Time (album van Steve Khan)
 Borrowed Time (single van John Lennon)